Jacksonoides  — род аранеоморфных пауков из подсемейства  в семействе . Представители рода распространены обитают только в штате Квинсленд (Австралия).

Виды 
 Jacksonoides distinctus Wanless, 1988 — Квинсленд
 Jacksonoides eileenae Wanless, 1988 — Квинсленд
 Jacksonoides kochi (Simon, 1900) — Квинсленд
 Jacksonoides nubilis Wanless, 1988 — Квинсленд
 Jacksonoides queenslandicus Wanless, 1988 — Квинсленд 
 Jacksonoides simplexipalpis Wanless, 1988 — Квинсленд
 Jacksonoides subtilis Wanless, 1988 — Квинсленд

Ссылки 
 Salticidae: Diagnostic Drawings Library by Jerzy Proszynski 1997

Литература 
 Wanless, F.R. (1988): A revision of the spider group Astieae (Araneae: Salticidae) in the Australian region. New Zealand J. Zool. 15: 81-172.

Пауки-скакунчики
Паукообразные Австралии
Роды паукообразных